Ю́лия Алекса́ндровна Ольхо́вская (род. 27 мая 1985, Красноярск, Красноярский край, Россия) — российская журналистка, корреспондент. Руководитель бюро «Первого канала» в Вашингтоне с 2017 года.

Ранее занимала должности заведующей Сибирским бюро «Первого канала» в г. Новосибирск (2010—2013), заведующей Прибалтийским бюро в г. Рига (2013—2015), заведующей Ближневосточным бюро в г. Тель-Авив (2015—2017).

Выпускник Сибирского федерального университета (СФУ), город Красноярск.

Свободно владеет английским языком.

Биография 
Родилась 27 мая 1985 в Красноярске. Мать — Татьяна Александровна Яблочкина, по профессии — модельер-дизайнер одежды; отец — Александр Сергеевич Ольховский. Родители развелись, когда Юля была совсем маленькой.
 
Училась в средней школе № 146 города Красноярска. С детства хотела стать дизайнером одежды, но на окончательный выбор траектории дальнейшего обучения большое влияние оказала учитель русского языка и литературы Ирина Николаевна Шевченко. Юлия вспоминает (из интервью с ней): «Как-то нам задали написать сочинение на тему: „Кем я хочу стать?“. Я тогда написала, что хочу — как мама — стать дизайнером. Потом мы эти сочинения зачитывали в классе вслух. Когда я прочитала свое — Ирина Николаевна сказала что-то вроде „Хорошо. Но думаю, что ты все же сделаешь другой выбор“. Так и получилось. <…> Однажды я ехала в автобусе и увидела, как на городской площади корреспондентка местной телекомпании записывала „стендап“ (на журналистском сленге так называется момент, когда корреспондент с микрофоном появляется в кадре на несколько секунд, чтобы произнести в камеру какой-то текст по теме репортажа, таким образом, зритель видит „лицо“ репортажа — то есть его автора) на фоне митингующих людей. Я от природы любопытный человек и подумала, что здорово было бы попробовать себя в профессии журналиста».
 
В 2002 она поступила в Красноярский государственный университет на специальность «Филология». Принимала участие в студенческих проектах, связанных с созданием различных репортажей о жизни университета. После 3 курса начала стажироваться в телекомпании ТВК (телевизионный вещательный канал города Красноярска). В 2007 окончила Сибирский федеральный университет (в 2006 Красноярский государственный университет вошел в состав СФУ).

В 2006 приглашена на работу в качестве корреспондента и редактора телекомпании ТВК. Закончила курсы телемастерства «Школы ТЭФИ», на которые была направлена от этой телекомпании.

В 2010 Юлия перешла из телекомпании ТВК на Первый канал и сразу же уехала в Новосибирск, где работала заведующей Сибирского бюро Первого канала. До 2013 работала в Новосибирске. О своей работе в то время говорит: «Мы объехали всю Сибирь, добрались даже до избушки отшельницы Агафьи Лыковой в глухой тайге».

В 2013 возглавила Прибалтийское бюро «Первого канала» в Риге.

В 2014—2015 — командировки на Украину в качестве корреспондента.
 
В 2015 возглавила Ближневосточное бюро «Первого канала» в Израиле.

С 2016 возглавила Американское бюро «Первого канала» в Вашингтоне.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени" (2015)
 Победитель конкурса на лучший телевизионный материал правоохранительной тематики, объявленный краевой общественной организацией «Ассоциация правовой прессы» и Главным управлением МВД России по Алтайскому краю (2011)

Примечания

Ссылки 
 Топ-5: красноярцы на большом экране  (GOR NOVOSTI)
 
 Юлия Ольховская (RF-POISK+)
 https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/amerikanskiy-sud-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot-09-06-2020 
 https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/ssha-pressa-pod-udarom-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot-22-07-2020 

Журналисты России
Журналисты Первого канала
Выпускники Сибирского федерального университета